Giordana ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Giordana (* 1946), italienischer Schauspieler
 Carlo Giordana (* ?), italienischer Schauspieler
 Marco Tullio Giordana (* 1950), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Mario Giordana (* 1942), Diplomat des Heiligen Stuhls

Giordana bezeichnet
 einen italienischen Radsportbekleidungshersteller, Giordana (Unternehmen)